Gundelfingen (Breisgau), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Gundelfingen an der Donau, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Gundelfingen (Münsingen), een dorp binnen de gemeente Münsingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Gundelfingen (heerlijkheid), een heerlijkheid in het Heilige Roomse Rijk